Парк, Джон:
 Парк, Джон (1827—1900) — американский военный инженер и генерал
 Парк, Джон (1937—2011) — североирландский футболист